Diese Liste zählt die UdSSR-Meister im Schach auf. Die Meisterschaft 1920 wurde noch vor der offiziellen Gründung der Sowjetunion ausgespielt und galt als 1. All-Russische Olympiade, wurde späterhin aber als erste UdSSR-Meisterschaft gezählt. Die letzte Meisterschaft fand 1991 statt.

Austragungsform 
Fast alle Meisterschaften wurden als Rundenturnier (jeder gegen jeden) durchgeführt. Es gab drei Ausnahmen:
 1929 wurden zunächst 4 Viertelfinals und 2 Halbfinals gespielt, für das Finale qualifizierten sich 4 Spieler
 1967 wurde nach dem Schweizer System ausgespielt
 ebenso 1991

Übersicht

Statistik 
 Die meisten Titel gewannen Michail Botwinnik und Michail Tal, nämlich sechs.
 Efim Bogoljubow nahm zweimal teil und gewann jedes Mal.
 Mit insgesamt 430 Partien saß Mark Taimanow am meisten am Brett.
 Witali Zeschkowski siegte zweimal. Jedes Mal belegte er in der darauffolgenden Meisterschaft den letzten Platz.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Sowjetische Schachmeisterschaft der Frauen
 Liste der russischen Meister im Schach

Literatur 
 B. Cafferty, M. E. Taimanov: The Soviet championships. Cadogan Chess, London 1998, ISBN 9781857442014.
 Sergey Voronkov: Masterpieces and Dramas of the Soviet Championships. Volume 1: 1920–1937. Elk and Ruby, Moskau 2020. ISBN 978-5-6044692-8-6.

Weblinks 
  (englisch)

!Meister
Sowjetunion
UdSSR
Schach